Killdozer (соединение  — убивать и ) может означать:
 «Бульдозер-убийца» — американский фантастический триллер 1974 года, экранизация рассказа Теодора Стерджона.
 Killdozer — прозвище, данное бульдозеру, модифицированному Марвином Химейером, который он использовал для разрушения зданий в своём городе.